Магистрала 1 на САЩ, магистрала 1 или просто Единицата (United States Highway 1) е автомагистрала, преминаваща по източното крайбрежие на САЩ от град Кий Уест, Флорида на юг до град Форт Кент, Мейн на север. Общата дължина на магистралата е 2369,1 мили (3812,4 km) и е създадена през 1926 г. Шосето преминава през 14 щата и Федерален окръг Колумбия (Флорида, Джорджия, Южна Каролина, Северна Каролина, Вирджиния, Федерален окръг Колумбия, Мериленд, Пенсилвания, Ню Джърси, Ню Йорк, Кънектикът, Род Айлънд, Масачузетс, Ню Хемпшир и Мейн), като свързва почти всички големи градове по източното крайбрежие на САЩ – Маями, Колумбия, Роли, Ричмънд, Вашингтон, Балтимор, Филаделфия, Нюарк, Ню Йорк, Ню Хейвън, Провидънс, Бостън, Портланд и др. Най-голямо протежение шосето има в щатите Флорида 545 мили (877 km) и Мейн 526 мили (846 km), а най-малко в щатите Ню Хемпшир 17 мили (7 km) и Федерален окръг Колумбия 7 мили (11 km).

Магистрала 1 е най-източното от основните шосета на САЩ, преминаващо от юг на север, но има райони, където то не се явява най-източната част на магистралната система на САЩ. Големи части от шосета 9, 13, 17 и 301 заемат коридори по-близо до бреговете на Атлантическия океан. Когато системата от магистрали се е планирала през 1920-те години, трасето на магистрала 1 основно и преминавало по вече съществуващото Атлантическо шосе (the Atlantic Highway), което е следвало границата между подножието на платото Пидмонт и Приатлантическата равнина. В същото време шосето разположено източно от това трасе, е било с ниско качество и не е обслужвало големите населени места.

До началото на строителството на Междущатската магистрална система през 1950-те години магистрала 1 е била една от основните транспортни артерии, свързваща щатите по източното крайбрежие. След окончателното завършвана на Междущатска магистрала 95, трасето на която преминава по цялото протежение от Мейн до Флорида успоредно и в близост до магистрала 1, последната се използва основно за местен трафик.

В по-голямата си част магистрала 1 представлява шосе, което се пресича на едно ниво с други шосета, но има и участъци, в които представлява автомагистрала. Преминавайки през множество населени места, тя се явява част от уличната им мрежа. На 50-километров участък в щата Ню Джърси трасето на магистрала 1 съвпада с трасето на магистрала 9 на САЩ и с участък от трасето на Междущатска магистрала 95.

От Магистрала 1 на САЩ се отделят 6 магистрали, които също са от Магистралната система на Съединените щати:
 Магистрала 201  в щата Мейн 157,5 мили (253,4 km);
 Магистрала 301  в щатите Флорида, Джорджия, Южна Каролина, Северна Каролина, Вирджиния, Мериленд и Делауеър 1099 мили (1769 km);
 Магистрала 401  в щатите Южна Каролина и Северна Каролина 251 мили (103,9 km);
 Магистрала 501  в щатите Южна Каролина, Северна Каролина и Вирджиния 355 мили (571 km);
 Магистрала 601  в щатите Южна Каролина и Северна Каролина 316,3 мили (509 km);
 Магистрала 701  в щатите Южна Каролина и Северна Каролина 171,5 мили (275,9 km).

Вижте също 
 Магистрална система на Съединените щати
 Междущатска магистрална система

Източници 

1